Musophilus ist der Beiname bzw. das Pseudonym von:

 Benedictus Chelidonius OSB (* um 1460, † 1521; eigentlich Benedikt Schwalbe, Beiname Musophilus), deutscher Humanist und Dichter sowie Abt des Wiener Schottenstiftes
 Richard Brathwaite (1588–1673), englischer Autor von Satiren und Humoresken